Grieder ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Grieder (1863–1938), Schweizer Politiker (FDP)
 Calvin Grieder (* 1955), Schweizer Manager
 Friedel Grieder (1890–1980), Schweizer Künstlerin
 Hans Grieder (1901–1973 oder 1995), Schweizer Turner
Heinrich Grieder (1821–1913), Schweizer Gesangspädagoge und Komponist 
 Marc Grieder (* 1984), Schweizer Eishockeyspieler und -funktionär

Grieder steht für:
 Grieder, vormals Grieder & Cie., Modehausmarke unter der Dachmarke Bongénie Grieder

Siehe auch:

 Greder
 Grider
 Krieter